Callam ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Callam (1887–1956), deutscher Parteifunktionär (KPD) und Verlagsleite
 David Callam (* 1983), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Gertrude Callam (1900–1980), deutsche Opernsängerin (Sopran)